Die römisch-katholische Pfarrkirche Zu Unserer Lieben Frau in Burghausen im Landkreis Altötting in Bayern ist eine der vier Pfarrkirchen des Pfarrverbandes Burghausen.

Geschichte 
Im Siedlungsgebiet der südlichen Neustadt war bereits 1959 eine Notkirche errichtet worden. Am 1. März 1964 erfolgte dann der erste Spatenstich für den Neubau der Kirche nach den Plänen des Architekten Karl-Heinz Limpert aus Burghausen. Am 12. September 1965 wurde die Kirche von Bischof Antonius Hofmann geweiht. 

Gleich nach dem  II. Vatikanischen Konzil wurden hier dessen Ergebnisse in der Architektur umgesetzt: Der Altartisch ist ein frei im Raum stehender Volksaltar, und die Anordnung der Sitzbänke in einem Kreissegment vermittelt das Bild, dass sich alle Gottesdienstbesucher um den Tisch des Herrn versammeln.

Ausstattung 
Die Glasfenster und die plastischen Arbeiten wurden von dem Burghauser Albert Balthasar (1918–1995) geschaffen.

Orgel 

Die Orgel mit 34 Registern auf drei Manualen und Pedal wurde 1967 von Ludwig Wastlhuber gebaut. 2015 wurde sie von Thomas Jann Orgelbau umgebaut und um zwei Seitenwerke erweitert. Das Instrument verfügt über Schleifladen mit elektrischer Spiel- und Registertraktur. Die Disposition lautet:

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
 Suboktavkopplen: III/I, III/II, III/III 
 Superoktavkoppeln: III/I, III/II, III/III, III/P

Glocken 
Die Kirche verfügt über sechs Glocken:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Pfarrei 
 Beschreibung der Liebfrauenkirche

Kirchengebäude im Landkreis Altötting
Pfarrkirche des Bistums Passau
Liebfrauenkirche
Sakralbau in Burghausen
Erbaut in den 1960er Jahren
Disposition einer Orgel
Geläut
Kirchengebäude in Europa